Името Конаре носят 2 български села:
 Конаре - в Община Генерал Тошево, област Добрич
 Конаре - в Община Гурково, област Стара Загора

Конаре също така може да е съкратено название за:
 село Куртово Конаре - в Община Стамболийски, област Пловдив
 село Мало Конаре - в Община Пазарджик, област Пазарджик
 село Манолско Конаре - в Община Марица, област Пловдив
 село Ръжево Конаре - в Община Калояново, област Пловдив
 бившето село Катунско Конаре, слято през 1942 г. със с. Богоридово в село Ягодово - днес в Община Родопи, област Пловдив
 бившето село Голямо Конаре, преобразувано през 1969 г. в град Съединение – днес в Област Пловдив

Вижте също 
 Койнаре